El término límite puede referirse, en esta enciclopedia:

En matemática 
 a un límite;
 al límite de una función;
 al límite de una sucesión;
 al límite de una red;
 al límite de una sucesión de conjuntos;
 a un límite de Banach;
 a un límite (teoría de categorías);

En física 
 al límite de Chandrasekhar;
 al límite elástico;
 al límite Greisen-Zatsepin-Kuzmin;

En astronomía 
 al límite de Roche, la distancia mínima que puede soportar un objeto que orbita un cuerpo masivo sin comenzar a desintegrarse, debido a las fuerzas de marea;

En sexualidad 
 al límite, en el marco del sadomasoquismo, las fronteras de una sesión.

En filosofía 
  al  concepto de límite desarrollado por Eugenio Trías en su filosofía del límite: el ser, es ser del límite.

Enlaces externos